Бая:

 Бая (или Байя) — город на юге Венгрии, расположен на левом берегу Дуная.
 Бая — коммуна в румынском жудеце Сучава.
 Бая — устаревшее название группы островов Ислас-де-ла-Баия.
 Бая-Маре — город в Румынии, в регионе Трансильвания.
 Бая-э-Латина — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.

Байа:

 Байа — в арабском языке слово байа означает договор, присягу, клятву верности и т. д.
 Байа Ридван — присяга на верность до смерти, которую дали около 1400 сподвижников пророка Мухаммеда под деревом Самура в Худайбие.
 Байа дас Гатас — залив к северо-востоку от острова Св. Висента в Кабо-Верде.
 Байа и Мавра (X век) — святые девы шотландские.

См. также 
 Антонин Баяя (род. 1942) — чешский писатель и журналист.